Rang, posició jeràrquica dins l'escalafó militar, expressada pel grau militar
 Rang (confucianisme)
 Rang dinàmic, concepte físic aplicable a qualsevol senyal que variï en funció d'una determinada variable independent.
 Selecció per rang (algorisme genètic).
 Matemàtiques:
 Rang (àlgebra lineal).
 Rang d'un conjunt de vectors.